Милла-Милла — топоним в Австралии.

 Милла-Милла — город в северо-восточной части штата Квинсленд
 Милла-Милла — водопад на плато Атертон, Квинсленд